El título 'Midnight Madness —en español: Locura de medianoche— puede referirse a: 

 Música Midnight Madness, álbum de la banda estadounidense de hard rock Night Ranger.
«Midnight Madness», canción de la agrupación británica de rock The Chemical Brothers.
«Midnight Madness», canción de la agrupación británica de"Power Metal"DragonForce

 Cine y televisión Midnight Madness'', película estadounidense de comedia de 1980.